"Slavonska nogometna zona - Posavska skupina" je bila jedna od dvije skupine "Slavonske nogometne zone", odnosno liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1973./74.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Premium" iz Bosanskog Broda.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu 
 "Hajduk" (Sijekovac), "Premium" (Bosanski Brod) i "Željezničar" (Bosanski Brod) - klubovi iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Hrvatska nogometna liga 1973./74. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1973./74. 
 Liga Nogometnog saveza područja Nova Gradiška 1973./74. 
 Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega 1973./74. 
 Liga Nogometnog saveza područja Slavonski Brod 1973./74. 
 Područna nogometna liga NSP Vinkovci 1973./74.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Sportske novosti", 1974. godina 
 Edvard Bogovič: Sve je počelo prije 85 godina : monografija 85 godina nogometa u Novskoj , Novska, 2005., , str. 48-50   
 Željko Batarilović: NK Otok : 1923. – 2003. : monografija , Osijek, 2003.,  
 library.foi.hr, "Vinkovački list" / "Novosti" 
 

1973-74
1973-74
Slavonija